Emili Boix o l'Ermità de Cabrenç (Illa, 1862 — 1922), poeta nord-català i metge a París 
 Emili Boix i Fuster (Barcelona, 1956), sociolingüista català 
 Emili Boix Pagès (Barcelona, 1908 - Caracas, Veneçuela, 1976), dibuixant de còmics català 
 Emili Boix i Selva (Barcelona, 1917 - 1999), sociòleg català, professor i investigador, fundador de l'ICESB